Polastron, commune française de la Haute-Garonne ;
 Polastron, commune française du Gers ;
 Famille de Polastron : Famille noble française ;
 Lucien X. Polastron : Écrivain français, né en 1944.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France